Рукометни клуб Металург је рукометни клуб из Скопља, Северна Македонија. Клуб је основан 1971. године и тренутно се такмичи у Суперлиги Македоније, регионалној СЕХА лиги и Лиги шампиона.

Успеси 
 Суперлига Македоније
 Првак (6) : 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14.

 Куп Македоније
 Освајач (5) : 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13.

 Дупла круна (3) : 2005/06, 2009/10, 2010/11.

 СЕХА лига
 Вицепрвак (1) : 2011/12.

 Лига шампиона
 Четвртфинале (2) : 2012/13, 2013/14.

Тим 
Састав РК Металурга за сезони 2018/2019 је:

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба 
 Профил на сајту ЕХФ-а 

М
Спорт у Скопљу